Мамо́ново — деревня в Одинцовском районе Московской области, входит в городское поселение Одинцово, население (2006) — 703 человека.

Деревня расположена в шести километрах от МКАД по автодороге  Москва — Можайск.

Ближайшие населённые пункты 
Мамоново расположено на восточной окраине города Одинцово, сливаясь с ним. На севере Мамоново граничит с деревней Лохино и садовыми товариществами «Луч» и «Памяти Революции 1905 года». В километре к северо-востоку расположены микрорайон «Кутузовский» и посёлок Трёхгорка.

Население

Транспорт 
Через Мамоново проходит Можайское шоссе. Благодаря своему местоположению, Мамоново связано с Одинцовом и Москвой многочисленными автобусными маршрутами, совершающими рейсы из Москвы в Одинцово и Звенигород.

Непосредственная близость к железной дороге Смоленского направления (платформа Баковка к югу от деревни) определила возможность совершения поездок на электропоездах.

Примечания

Ссылки 
 Мамоново // Города и поселения Одинцовского района

Населённые пункты Одинцовского городского округа